Santander – un comune della Spagna, capoluogo della comunità autonoma di Cantabria
 Dipartimento di Santander – dipartimento della Colombia
 Norte de Santander – dipartimento della Colombia
 Santander de Quilichao – comune della Colombia nel Dipartimento di Cauca
 Santander (Cebu) – municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
 Banco Santander – banca spagnola
 Santander Francisco de Paula (1792-1840) – generale e politico colombiano
Federico Santander – calciatore paraguayano